еПри Монако 2022 года () — гонка сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», которая прошла 30 апреля на городской трассе Монте-Карло в Монако. Это пятый еПри Монако в истории. Стоффель Вандорн, пилот команды , одержал победу в гонке.

Перед еПри 
До 2021 года гонка Формулы E в Монако проходила раз в два года. После успешного её проведения в 2021 году на полной конфигурации трассы, руководство Формулы E и автомобильный клуб Монако объявили, что с 2022 года еПри Монако станет ежегодным. Также перед гонкой было объявлено, что на этот раз будет использоваться точно такая же конфигурация, что и в гран-при — в отличие от прошлого года Nouvelle Chicane будет оставлена без изменений.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…21 °C. Трасса +23 °C

Митч Эванс, пилот Jaguar Racing, одержал победу в квалификации, выиграв финальную дуэль у пилота  Паскаля Верляйна.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания: 
 Сэм Бёрд получил штраф в три позиции за столкновение в предыдущей гонке.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +23…21 °C. Трасса +23 °C

Победу в гонке одержал пилот команды  Стоффель Вандорн, вторым стал Митч Эванс и третьим — Жан-Эрик Вернь, пилот команды DS Techeetah.

На старте гонки Эванс сохранил лидерство. Первые несколько кругов гонщики не предпринимали никаких атак. На восьмом круге шедший вторым Верляйн атаковал Эванса на выходе из тоннеля, но обогнать его не смог. На десятом круге Робин Фряйнс активировал первый режим атаки и опередил Андре Лоттерера. На 13-м круге Верляйн позже остальных из лидирующей группы активировал режим атаки, что позволило Верню выйти в лидеры гонки, однако на следующем круге Верляйн вернул себе лидерство. Тем временем Эванс пожаловался на проблемы с машиной, и его опередил Вандорн, который вышел на третье место. На 15-м круге у Верляйна произошел отказ техники, и он замедлился на трассе. На 16-м круге лидирующий Вернь второй раз активировал режим атаки, пропустив вперёд Вандорна и Эванса, но почти сразу гонка была прервана жёлтыми флагами из-за остановившейся машины Верляйна. Сразу после рестарта на 19-м круге Оливер Роуленд в повороте Sainte Devote столкнулся с Лоттерером, и машина Лоттерера врезалась в барьер. Лидирующий Вандорн успел активировать второй режим атаки до выезда автомобиля безопасности. На 21-м круге сразу после рестарта Фряйнс активировал режим атаки, отыграл несколько позиций и вышел на третье место в гонке. На 23-м круге Эванс тоже активировал режим атаки и затем поочерёдно обогнал Фряйнса и Верня, однако отставание от Вандорна было слишком большим, чтобы была возможность его атаковать.

Круги лидирования

Примечания: 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрый круг
 Антонио Джовинацци получил штраф в 5 секунд за выезд за пределы трассы и получение преимущества.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Монако в 2022 году
ЕПри Монако